Фуэнлабрада (исп. Fuenlabrada) — многозначный термин.

 Фуэнлабрада — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. 
 «Фуэнлабрада» — испанский футбольный клуб из одноимённого города. 
 «Фуэнлабрада» — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Фуэнлабрада.